Чемпионат Колумбии по футболу 1958 — 11-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1958 на RSSSF

1958
Футбол в Южной Америке в 1958 году
1958 год в Колумбии